National Basketball Association 1989/1990 var den 44:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 3 november 1989 och avslutades den 22 april 1990 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Tisdagen den 14 juni 1990 vann Detroit Pistons sin andra NBA-titel efter att ha besegrat Portland Trail Blazers med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 11 februari 1990 i Miami Arena i Miami, Florida. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 130-113.

Minnesota Timberwolves, Minnesota och Orlando Magic, Florida spelade sina första säsonger i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Detroit Pistons mot Portland Trail Blazers

Detroit Pistons vann finalserien med 4-1 i matcher

Källor 

NBA 1989/1990 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1989/1990 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1990 på basketball-reference.com
NBA history 1989/1990 på nba.com (Engelska)

1989 i USA
1990 i USA
Basketsäsongen 1989/1990
1989/1990